Melithaea squamosa är en korallart som beskrevs av Nutting. Melithaea squamosa ingår i släktet Melithaea och familjen Melithaeidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Koralldjur
squamosa